Баранка дел Агвакате има више значења:

 Баранка дел Агвакате (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка дел Агвакате (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику